Ocurí puede designar:
 Ocurí (Chuquisaca), una localidad del departamento de Chuquisaca en Bolivia.
 Ocurí (Oruro),  una localidad del departamento de Oruro en Bolivia.
 Ocurí (Potosí),  una localidad y municipio del departamento de Potosí en Bolivia.